Шелберн:

 Географические объекты
 Шелберн — город в Новой Шотландии (Канада), административный центр одноименного графства.
 Шелберн — тауншип в округе Лайон, Миннесота, США.
 Шелберн — графство в провинции Новая Шотландия.
 Шелберн (река) — река в провинции Новая Шотландия.

 Прочее
 Петти, Уильям, 2-й граф Шелберн (1737—1805) — английский государственный деятель, премьер-министр Великобритании.
 Шелберн Ред Уингс — юниорская хоккейная команда из Шелберна (Онтарио, Канада).